Anna Čakvetadze – commentatrice televisiva ed ex tennista russa di origini georgiane
 Giorgi Čakvetadze –  calciatore georgiano, centrocampista
 Davit Čakvetadze – lottatore georgiano naturalizzato russo